Побладура-де-Пелайо-Гарсия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 42 км². Население — 457 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Андрес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la comarca del Páramo Leonés 
 Página web de Pobladura de Pelayo Garcia 

Муниципалитеты Леона